|-
| 136401 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 136402 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136403 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136404 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136405 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136406 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136407 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136408 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136409 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136410 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136411 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136412 - ||  || 18 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136413 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136414 - ||  || 3 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136415 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136416 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136417 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136418 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136419 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136420 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136421 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136422 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136423 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136424 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136425 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136426 - ||  || 4 februarie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136427 - ||  || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136428 - ||  || 2 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136429 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136430 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136431 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136432 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136433 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136434 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136435 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136436 - ||  || 1 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136437 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136438 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136439 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136440 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136441 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136442 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 136443 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136444 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136445 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136446 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136447 - ||  || 8 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136448 - ||  || 8 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136449 - ||  || 9 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136450 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136451 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 136452 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136453 - ||  || 8 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136454 - ||  || 9 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136455 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 136456 - ||  || 10 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136457 - ||  || 8 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136458 - ||  || 13 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136459 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136460 - ||  || 10 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136461 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136462 - ||  || 9 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136463 - ||  || 10 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 136464 - ||  || 11 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136465 - ||  || 13 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136466 - ||  || 13 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136467 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136468 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136469 - ||  || 17 martie 2005 ||  || 
|-
| 136470 - ||  || 30 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136471 - ||  || 30 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136472 Makemake ||  || 31 martie 2005 || Palomar || M. E. Brown, , 
|-
| 136473 Bakosgáspár || 2005 GB || 1 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 136474 - ||  || 3 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 136475 - ||  || 5 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136476 - ||  || 6 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136477 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136478 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 136479 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136480 - ||  || 3 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 136481 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 136482 - ||  || 6 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136483 - ||  || 6 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136484 - ||  || 6 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136485 - ||  || 4 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 136486 - ||  || 6 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136487 - ||  || 9 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 136488 - ||  || 7 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136489 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136490 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136491 - ||  || 13 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136492 - ||  || 11 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 136493 - ||  || 9 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136494 - ||  || 11 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136495 - ||  || 13 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 136496 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136497 - ||  || 16 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136498 - ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136499 - ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136500 - ||  || 9 mai 2005 || Catalina || CSS
|-